Pommiers, commune française de l'Aisne
 Pommiers, commune française du Gard
 Pommiers, commune française de l'Indre
 Pommiers, commune française de la Loire
 Pommiers, commune française du Rhône
 Pommier, commune française du Pas-de-Calais

Voir aussi
Pommiers-la-Placette, commune française de l'Isère
Pommiers-Moulons, commune française de la Charente-Maritime
Pommier-de-Beaurepaire, commune française de l'Isère

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France